Тоскуйки — название населенных пунктов в России:

 Тоскуйки — до 1965 г. название деревни Залесная в городском округе город Бор Нижегородской области
 Тоскуйки — до 1935 г. название деревни Садовая в городском округе город Бор Нижегородской области.